Gipson ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Gipson (* 1972), US-amerikanischer Baseballspieler
 Graham Gipson (* 1932), australischer Leichtathlet
 Ken Gipson (* 1996), deutsch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Lawrence Henry Gipson (1880–1971), US-amerikanischer Historiker
 Teddy Gipson (* 1980), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Gibson